Hjärtsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Hjärtsjön, sjö i Karlshamns kommun,  (11,4 ha)
Östra Hjärtsjön, sjö i Karlshamns kommun,  (12,9 ha)
Hjärtsjön (Granhults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (1,28 km²)
Hjärtsjön (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (1,21 km²)
Hjärtsjön, Närke, sjö i Hallsbergs kommun,

Se även
Hjärtasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn